Gabriels ist der Name von:

 Gabriels, britisch-amerikanische Soulband

Gabriels ist der Familienname folgender Personen:

 Ebrahim Gabriels, südafrikanischer islamischer Theologe und politischer Aktivist
 Henry Gabriels (1838–1921), belgischer Geistlicher, Bischof von Ogdensburg

Siehe auch:
 Gabriëls